Fotbollsallsvenskan 1928/1929 bestod av 12 lag och var den femte säsongen av Fotbollsallsvenskan. Höstsäsongen spelades 5 augusti-4 november 1928 och vårsäsongen spelades 29 mars-2 juni 1929. En seger gav 2 poäng, oavgjort 1 poäng och en förlust 0 poäng. Segrarna Hälsingborgs IF blev dock inte svenska mästare då Allsvenskan fortfarande inte hade svensk mästerskapsstatus; detta infördes först säsongen 1930/31.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1928 i Sverige
1929 i Sverige
1928/1929
Fotbollssäsongen 1928/1929